Guilty – album Oi Polloi
 Guilty – album Barbry Streisand
 Guilty – album Ayumi Hamasaki
 Guilty – album Octavia Sperati
 „Guilty” – singel Milk Inc.
 „Guilty” – singel The Rasmus
 „Guilty” – singel PJ Harvey